Brito (sobrenome)
 Brito (Guimarães) — freguesia do concelho de Guimarães
 Brito Sport Clube
 Brito (futebolista) — quarto-zagueiro da Seleção Brasileira de 1970

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos